

Населені пункти та їхні частини
 Рошковиці — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Рошковиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Рошковиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Рошковиці — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Рошковиці — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Рошковиці — частина села Нова Весь-Ксьонженца в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Рошковиці — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки